Les Fous du volant ou Le Fou du volant peut désigner :
 Les Fous du volant, un livre de psychologie écrit par la Ligue française d'hygiène mentale sorti en 1968 ;
 Les Fous du volant (Wacky Races), une série d'animation américaine pour la télévision de la société Hanna Barbera diffusée entre 1968 et 1969 ;
 Les Fous du volant (Wacky Races), une série de jeux vidéo, adaptée de la série télévisée Les Fous du volant sorti entre 1991 et 2008 ; elle comprend notamment des versions éditées en 2000 et 2002 ;
 Le Fou du volant (Reese Drives), treizième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 Les Fous du volant, livre de Robert Puyal sorti en 2018 ;
 Les Fous du volant (Wacky Races), une série d'animation pour la télévision de la société Warner Bros. Television Distribution diffusée entre  2017 et 2019.